Eliminacje strefy CEV do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 odbywają się od 13 maja 2016 do 23 lipca 2017 w trzech rundach kwalifikacyjnych i bierze w nich udział 39 reprezentacji. Eliminacje wyłonią 7 zespołów, które awansują do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018.

Ze strefy CEV bezpośredni awans jako gospodarze turnieju uzyskały reprezentacje Włoch i Bułgarii oraz aktualny mistrz świata, reprezentacja Polski.

Uczestnicy

Pierwsza runda kwalifikacyjna 
Runda była rozgrywana w dniach 13–22 maja 2016 r. W tej rundzie bierze udział 7 zespołów z Federacji Małych Państw. Runda ta jest jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Europy Małych Państw 2017. Drużyny zostały rozlosowane do dwóch grup metodą serpentyny według końcowej klasyfikacji Mistrzostw Europy Małych Państw 2015. Jednak w takim rozlosowaniu Islandia byłaby drugim gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego w jednej grupie obok Luksemburgu, który także zgłosił się jako gospodarz. Aby uniknąć takiej sytuacji, Irlandia Północna i Islandia zostały zamienione miejscami między grupami. Skład grup przedstawia tabela:

Rozgrywki są prowadzone systemem kołowym, „każdy z każdym” bez meczów rewanżowych. Z każdej z grup dwie najlepsze drużyny awansują do drugiej rundy kwalifikacyjnej oraz do rundy finałowej Mistrzostw Europy Małych Państw 2017.

Wyniki

Grupa A 
 d’Coque „Gymnase”, Luksemburg, Luksemburg

Grupa B 
 Laugardalshöll, Reykjavík, Islandia

Druga runda kwalifikacyjna 
Runda była rozgrywana w dniach 23–28 maja 2017 r. W tej rundzie do czterech zwycięskich drużyn z pierwszej rundy dołączyły pozostałe 32 zespoły uczestniczące z eliminacjach. Zostały one rozlosowane do sześciu grup po sześć drużyn w każdej. Przed losowaniem grup zostali wybrani gospodarze turniejów grupowych. Rozgrywki były prowadzone systemem kołowym, „każdy z każdym” bez meczów rewanżowych. Zwycięzca każdej z grup awansował do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018. Zespoły z drugich miejsc wezmą udział w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej.

Wyniki

Grupa A 
 Palais des Sports de Gerland, Lyon, Francja

Grupa B 

 Topsportcentrum de Koog, Koog aan de Zaan, Holandia

 Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn, Holandia

Grupa C 
 Arena Stožice, Lublana, Słowenia

Grupa D 
 Kalevi Spordihall, Tallin, Estonia

Grupa E 
 Dom odbojke Bojan Stranic, Zagrzeb, Chorwacja

Grupa F 
 KV Arena, Karlowe Wary, Czechy

Trzecia runda kwalifikacyjna 
Runda była rozgrywana w dniach 19 – 23 lipca 2017 r. W tej rundzie uczestniczyło sześć drużyn z drugich miejsc w grupach z rundy drugiej. Przed rozpoczęciem rozgrywek został wybrany gospodarz turnieju. Rozgrywki były prowadzone systemem kołowym, „każdy z każdym” bez meczów rewanżowych. Zwycięzca awansował na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018.

Wyniki

Grupa G 
 SportCampus Lange Munte, Kortrijk, Belgia

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018
 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018

Linki zewnętrzne

Przypisy 
 http://sportowefakty.wp.pl/siatkowka/577079/fivb-rozpoczyna-przygotowania-do-mistrzostw-swiata-2018-nikt-nie-zagra-mniej-niz

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018
2016 w piłce siatkowej
2017 w piłce siatkowej
2016 w Europie
2017 w Europie